Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (, сокращённо SPP) — крупнейшая нефтегазодобывающая компания Словакии. Де-факто основана в 1970 году под именем VHJ Slovenské plynárenské závody, в 1972 году переименована в VHJ Slovenské plynárenské a naftové podniky, с 1977 по 1988 годы носила название Naftový a plynárenský priemysel, koncern, с 1989 утвердила своё современное название. Официально после реструктуризации учреждена как юридическое лицо 1 июля 2006 года. Занимается производством, переработкой и поставкой газа в Словакию, Чехию и Австрию. Штаб-квартира находится в Братиславе, в районе Ружинов.

Экономическая деятельность 
В 2006 году на поставке газа (6,283 млн. м³) и сборе налогов SPP заработала 24 млрд. словацких крон (ок. 704 млн. евро) при 1461517 потребителях.

Хотя компания является частной, все 100% её акций принадлежат Словацкой республике. Ранее 51% акций принадлежал Словацкому фонду национальной собственности (подчинявшемуся Правительству Словакии), 49% — Slovak Gas Holding B.V., консорциуму GDF Suez и E.ON. Урегулирование отношений акционеров легло на плечи Словацкой Республики вместе с компанией Energetický a průmyslový holding, a.s., бывшим собственником SPP, по итогам которого Словацкий фонд национальной собственности был признан единственным акционером.

Примечания

Литература 
 Encyklopédia Slovenska, IV. zväzok, 1980
 Obchodný register (január 2010)

Ссылки 
 Официальный сайт Компании 
 Nové trendy v mobilných telefónoch